

Astronomia 
 N49 – nebulosa diffusa della Grande Nube di Magellano, nella costellazione del Dorado

Trasporti 
 N49 – semi-autostrada belga Anversa – Knokke-Heist